Кодзима — японская фамилия и топоним.

Фамилия 
 — японская фамилия, распространённая прежде всего на побережье острова Хонсю между Токио и Киото и на островах Рюкю; альтернативное чтение, встречающееся восточнее, — Одзима.

На западе Японии встречается другая фамилия  со сходным значением.

Известные носители:
 Кодзима, Акико (род. 1936) — японская модель.
 Кодзима, Нобуо (1915—2006) — японский писатель.
 Кодзима, Нобуюки (род. 1996) — японский футболист.
 Кодзима, Сатоси (род. 1970) — японский рестлер.
 Кодзима, Таканори (ум. 1382/1383?) — деятель эпохи Намбокутё.
 Кодзима, Такуо (род. 1955) — японский астроном и первооткрыватель астероидов.
 Кодзима, Фуми (1916—1996) — японская легкоатлетка.
 Кодзима, Харуна (род. 1988) — японский идол, певица, участница поп-группы AKB48.
 Кодзима, Хидэо (род. 1963) — японский геймдизайнер.
 Кодзима, Хироми (род. 1977) — японский футболист.
 Кодзима, Хироси (род. 1938) — японский хоккеист на траве.
 Кодзима, Ясухико (1912—1945) — японский пловец.

Топоним 
Японский топоним Кодзима может записываться как 児島 или 小島:

  — залив на севере Внутреннего Японского моря.
  — водохранилище, образовавшееся в результате постройки дамбы через залив Кодзима.
  — полуостров, отделяющий залив и водохранилище Кодзима от Внутреннего Японского моря.
  — необитаемый остров в префектуре Токусима.

Ссылки